Jan Rozdrażewski – tenutariusz Bolesławca k. Wielunia, ojciec kasztelana kamieńskiego Jana (poniżej)
 Jan Rozdrażewski (zm. 1527/28) – kasztelan kamieński i (potem) międzyrzecki
 Jan Rozdrażewski (zm. 1585, "hrabia z Rozdrażewa") – syn kasztelana rogozińskiego Stanisława, marszałek dworu francuskiej królowej Elżbiety Austriackiej
 Jan Rozdrażewski (ok. 1543-1600) – podkomorzy, potem kasztelan poznański
 Jan Rozdrażewski (zm. 1628) – syn kasztelana poznańskiego Jana (powyżej), krajczy Konstancji Habsburżanki, starosta odolanowski
 Jan Rozdrażewski Nowomiejski (zm. 1609) – sufragan włocławski